Чемпионат Люксембурга по футболу 2006/2007 — 93-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 5 августа 2006 года по 20 мая 2007 года приняли участие 14 клубов.

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Люксембурге в 2006 году
Спорт в Люксембурге в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007